JBC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Boston City Hlpt (Stati Uniti)